Древе́сно-слои́стый пластик (ДСП) — материал, представляющий собой древесно-полимерный композит, изготавливаемый из листов лущеного шпона (берёзы и других пород, толщиной 0,35—0,65 мм, влажностью 6—10 %), склеенных синтетическими смолами резольного типа под давлением и температурой.

Другие названия: лигнофоль, балинит, дельта-древесина.

Области применения 
Антифрикционные свойства, стойкость к воздействию агрессивных сред, абразивов; стабильность при сверхнизких температурах (–270 °С), механическая прочность, водостойкость, диэлектрические свойства позволяют применять ДСП в различных областях техники, таких как:
 Узлы трения.
 Зубчатые колеса.
 Закрытые и открытые металло-полимерные зубчатые передачи.
 Вкладыши подшипников скольжения.
 Для изготовления пуленепробиваемых дверей, банковского оборудования.
 Криогенная и космическая техника.
 В судостроительной промышленности для изготовления дейдвудных подшипников гребных валов.
 Для изготовления затворов гидротехнических сооружений.
 В авиационной технике лопасти; винты вертолётов.
 В транспортном машиностроении: настил полов в автобусах, троллейбусах, трамваях; направляющие эскалаторов метрополитена.
 В строительстве.
 В электротехнической промышленности для изготовления изоляторов, деталей трансформаторов высокого напряжения, выпрямителей (заменяет стеклопластик, текстолит и гетинакс).
 Для изготовления деталей машин текстильной промышленности.
 Как самосмазывающий антифрикционный материал, материал в качестве ползунов лесопильных рам и других аналогичных деталей.
 В металлургическом оборудовании.
 В горнодобывающем оборудовании.

Марки ДСП 
В зависимости от расположения волокон древесины шпона в смежных слоях и назначения древесные слоистые пластики в России изготавливают следующих марок:
 ДСП-А;
 ДСП-Б; ДСП-Б-э; ДСП-Б-м; ДСП-Б-т; ДСП-Б-о;
 ДСП-В; ДСП-В-э; ДСП-В-м;
 ДСП-Г; ДСП-Г-м.

Буквы А, Б, В, Г указывают порядок укладки шпона в пластике:
 А — волокна древесины шпона во всех слоях имеют параллельное направление или каждые 4 слоя с параллельным направлением волокон древесины шпона чередуются с одним слоем, имеющим направление волокон под углом 20—25° к смежным слоям.
 Б — каждые 8—12 слоев шпона с параллельным направлением волокон древесины шпона чередуются с одним слоем, имеющим перпендикулярное направление волокон древесины к смежным слоям.
 В — волокна древесины шпона в смежных слоях взаимно перпендикулярны.
 Г — волокна древесины шпона в смежных слоях последовательно смещены на угол 45°.

Буквы э, м, т и о определяют назначение материала:
 э — для изготовления конструкционных и электроизоляционных деталей аппаратуры высокого напряжения, электрических машин, трансформаторов, ртутных выпрямителей и т. п.
 м — как самосмазывающий антифрикционный материал, материал в качестве ползунов лесопильных рам и других аналогичных деталей
 т — для изготовления деталей машин текстильной промышленности
 о — как конструкционный и антифрикционный материал.

Размеры 
Древесные слоистые пластики изготовляют прямоугольной формы в виде листов толщиной менее 15 мм и плит толщиной 15—60 мм, длиной 700—5600 мм, шириной 950—1500 мм.

Свойства 
 Плотность — 1,3 г/см³
 Предел прочности:
 при сжатии — 100—180 МПа
 при растяжении — 140—280 МПа
 при изгибе — 150—280 МПа
 Прочность при скалывании по шву — 11—15 МПа
 Ударная вязкость — 25—80 кДж/м²
 Твердость по Бринеллю — 250 МПа
 Водопоглощение за 24 ч — 5—15 %
 Электрическая прочность:
 поперек слоев — 26—32 МВ/м
 вдоль слоев — 3—13 МВ/м

Древесно-слоистые пластики стойки в трансформаторном масле, уксусном альдегиде, моторном топливе, бутаноле, стироле; нестойки в окислителях, сильных кислотах и щелочах. Перерабатывают в изделия механической обработкой на обычных станках со специальными инструментами.

Технологический процесс изготовления 
Получают последовательно пропиткой шпона толщиной 0,3—0,8 мм лиственных пород древесины (обычно березы) фенолоформальдегидной смолой или крезолоформальдегидной смолой в открытых ваннах или автоклавах (0,4—0,8 МПа), сушкой при ступенчатом нагревании до 90 °С, сборкой полученных препрегов в пакеты и прессованием их на этажных прессах (до 20 МПа, 150 °С) и обрезкой в размер.

Примечания

См. также 
 Дельта-древесина
 Бумажно-слоистый пластик
 Фанера
 Текстолит
 Оргалит

Литература 
 Химический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 792 с.
 Шейдин И. А., Пюдик П. Э. Технология производства древесных пластиков и их применение. — М., 1971.
 Баженов В. А., Карасев Е. И., Мерсов Е. Д. Технология и оборудование производства древесных плит и пластиков. — М., 1980.
 И. А. Шулепов, Ю. Г. Доронин. Древесные слоистые пластики. — М.: Лесная промышленность, 1987.
 ГОСТ 13913-78 «Пластики древесные слоистые. Технические условия».
 ГОСТ 20966-75 «Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия».

Ссылки 
 Древесные слоистые пластики

Материалы
Древесные плиты
Композиты